Kini bezeichnet:
 König (bairisch), insbesondere für Ludwig II. (Bayern) verwendet

Kini ist der Familienname folgender Personen:
 Freddie Kini (* 1992), salomonischer Fußballspieler
 Lonkou Olivier Kini (* 1943), ehemaliger Botschafter der Republik Burkina Faso
 Samuel Kini (* 1987), papua-neuguineischer Fußballspieler

KINI bezeichnet:
 KINI, US-amerikanischer Rundfunksender der St. Francis Mission in South Dakota